Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saillac – Corrèze
 Saillac – Lot